José Luis Gutiérrez puede referirse a:

 José Luis Gutiérrez (1943-2012), periodista español, director de Diario 16.
José Luis Gutiérrez (1993-), futbolista ecuatoriano.
José Luis Gutiérrez, abogado venezolano y rector del Consejo Nacional Electoral.
 José Luis Gutiérrez Arias, director mexicano.
 José Luis Gutiérrez Cureño (1886-1945), pintor, grabador y escritor expresionista español.
 José Luis Gutiérrez Solana (1965-), político mexicano.